Pinto (Espanya), municipi a la Comunitat de Madrid 
 Alfredo Pinto (Màntua, Llombardia, 1891 - Buenos Aires, Argentina, 1968), compositor i pianista italià 
 Antonio Pinto (Salvador de Bahia, Brasil, 1945), compositor de cinema brasiler 
 Bruno Henrique Pinto (Belo Horizonte, Minas Gerais, 1990), futbolista brasiler que juga com a davanter
 Cavall Pinto

 Dorath Pinto Uchôa

 Edgar Pinto (1985), ciclista portuguès professional des del 2008 
 Fábio Pinto (Itajaí, 1980), futbolista brasiler que ocupa la posició d'atacant 
 Francisco Antonio Pinto Díaz (Santiago de Xile, 1785 - 1858), polític liberal xilè, president de Xile entre 1827 i 1829

 Freida Pinto

 Ford Pinto, automòbil compacte per als estàndards estatunidencs, produït per la Ford Motor Company 
 Giuseppe Pinto

 Isabel Pinto de Vidal, advocada i política uruguaiana pertanyent al Partit Colorado 
 Jair da Rosa Pinto (Quatis, Rio de Janeiro, 1921 - Rio de Janeiro, 2005), futbolista
 Joaquim Pinto (Porto, 1957), director de cinema portuguès

 Jorge Luis Pinto
 Josep Lluís Pinto Barroso (1968), dirigent esportiu d'entitats relacionades amb persones cegues i deficients 
 José Pinto de Carvalho Santos Águas (Luanda, 1930 - Lisboa, 2000), futbolista portuguès d'origen angolès 

 José Pinto Rosas

 José Manuel Pinto Colorado

 Manuel Pinto da Costa

 Manuel Pinto da Fonseca

 Mário Pinto de Andrade (Golungo-Alto, 1928 – 1990), poeta i polític angolès 

 Marco Pinto Ferrer

 Miguel Luís Pinto Veloso (Coïmbra, Portugal, 1986), futbolista professional portuguès 

 Moacyr Claudino Pinto da Silva

 Odette Pinto

 Sara Pinto Coelho

 Tatiana Pinto (Coimbra, 1994), centrecampista de futbol internacional amb Portugal

 Pinto (1919). Pel·lícula de Victor Schertzinger protagonitzada per Mabel Normand.